Volnay pode se referir a:
 Volnay (Côte-d'Or)
 Volnay (Sarthe)

Desambiguações de topônimos